Весенний кубок Петрограда по футболу 1916  стал IХиз проводимых Петроградской футбол-лигой первенств города в начале футбольного сезона.

Победителем в четвертый раз стал «Спорт»

Организация и проведение турнира 

Всего в турнире приняли участие 14 клубов, представлявшие все три класса (соревновательных уровня) по итогам предыдущего сезона

Наряду с турниром для главных (первых) команд, проводились также турниры для II (11 участников) и III—IV команд (10 участников). 

Таким образом, всего на трех соревновательных уровнях в весеннем кубке участвовали 35 команд, представлявшие 14 клубов.

Ход турнира (главные команды) 
Команды были разделены на пары «слепой» жеребьёвкой в соответствии с сеткой «олимпийской» системы; при этом две команды сразу попали во второй круг (удача улыбнулась «Триумфу» и «Польскому Соколу»). При проведении матчей первого круга две лучшие по итогам осеннего первенства команды — «Меркур» и «Спорт» — находились с товарищескими играми в Москве и свои матчи первого круга сыграли по возвращении через неделю. 

Матчи проводились в соответствии с кубковыми критериями: в случае, если матч в основное время заканчивался вничью, назначалось дополнительное время из двух таймов по 15 минут; если победитель по его итогам не был выявлен, оно продолжалось и далее до первого забитого мяча (в терминах того времени такие матчи носили название «решительные» или «контровые»).

Турнирная сетка

Матчи

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Галерея

Итоги турнира (младшие команды) 

 II команды (11 участников) — финал: «Спорт»II 1:0 «Меркур»II
 III-IV команды (10 участников): «Коломяги»III 3:1 «Спорт»III

Примечания

Источники

Литература

Периодика 
 
 
 
 
 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
1916 год в Санкт-Петербурге